О́зеро Забве́ния () — маленький морской участок на обратной стороне Луны. Размер — 38×24 км, координаты центра — . Имеет неправильную форму с перехватом и небольшим островком.

Озеро Забвения «зажато» между кратерами Мохоровичич R (на северо-востоке) и Снядецкий Y (на юго-западе). Наименованных деталей поверхности не имеет.

Название 
Впервые Озеро Забвения было отмечено на карте «Maps of Lunar Hemispheres», изданной Антонином Рюклем (:en:Antonín Rükl) в 1972 году.

В 1976 году это название было утверждено Международным астрономическим союзом.

Примечания

Ссылки